Die Weltmeisterschaft im 14 und 1 endlos 2007 fand zwischen dem 9. und 14. Juli 2007 in New Brunswick (Vereinigte Staaten) statt. 

Das Turnier wurde von der WPA (World Pool-Billiard Association) und Dragon Promotions ausgetragen und war das zweite dieser Art. Weltmeister wurde Oliver Ortmann aus den Deutschland durch einen 200:171 Finalsieg über Huidji See aus den Niederlanden.

Regeln 
Insgesamt nahmen 32 Spieler aus 15 Nationen an dem Turnier teil. Mit Jasmin Ouschan (Österreich) und Yu Ram Cha (Südkorea) konnten sich auch zwei Frauen für die WM qualifizieren. Dies ist möglich, weil es im 14 und 1 endlos (ähnlich wie im 8-Ball; jedoch im Gegensatz zum 9-Ball) keine eigene Damenweltmeisterschaft gibt und Frauen dadurch für die Herrenweltmeisterschaft startberechtigt sind.

In der Vorrunde wurde die Anzahl der Spieler von 64 auf 32 reduziert. Es wurde in 8 Gruppen mit je 8 Spielern gespielt, wobei die ersten vier die nächste Runde erreichten. Zunächst zählte die Anzahl der Siege und bei Gleichstand die erzielten Punkte. In der Vorrunde wurde auf 100 Punkte gespielt.

Danach wurde das Feld im Doppel-K. o.-System auf 16 Spieler reduziert. Beim Doppel-K. o. hat man die Chance nach einer Niederlage doch noch die nächste Runde über die Verliererrunde zu erreichen. Die für einen Sieg benötigten Punkte wurden in dieser Runde von 100 auf 150 erhöht.

In der Finalrunde der letzten 16 Spieler wurde dann im K.-o.-System gespielt, jede Niederlage führte also zum Ausscheiden aus dem Turnier. Die benötigte Punktzahl wurde erneut erhöht und lag in der Finalrunde bei 200.

Turnierverlauf

Gruppenphase 
Die Gruppenphase dauerte vom 25. bis zum 27. August.

Die folgenden 32 Spieler haben in der Gruppenphase die Plätze 5 bis 8 belegt, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 33. bis 64. bedeutet.

Gruppe A: Chris Lynch (), Bob Maropulos (), Bo Ram Cha (), Joel Schapiro ()
Gruppe B: Jerry Tarantola (), Tony Rodriquez (), Stuart Mattana (), Peter Burrows ()
Gruppe C: Mark Snodgrass (), Yu Ram Cha (), Jesse Rice (), Randy Goldwater ()
Gruppe D: Antonio Fazanes (), Bob Maidhof (), Michael Felder (), Matt Krah ()
Gruppe E: Mike Davis (), Joey Kong (), Ed Deska (), Danny Kuykendall ()
Gruppe F: Stephan Cohen (), Tom Walter (), Michael Yednak (), Tom Karabatsos () 
Gruppe G: Tomoki Mekari (), Lenny Favata (), Louis Pannullo (), Billy Kirschner ()
Gruppe H: Charlie Williams (), Steve Lillis (), Marty Ciccia (), John Camire ()

Doppel-K. o.-Phase 
Die Doppel-K. o.-Phase fand am 12. Juli statt.

Die folgenden 16 Spieler haben in der Doppel-K. o.-System-Phase zweimal verloren, was das vorzeitige Ausscheiden und die Plätze 17. bis 32. bedeutet.

 Mika Immonen (), Craig Riley (), Ralf Souquet (), Fabio Petroni () 
 Konstantin Stepanov (), Bobby Hunter (), Stevie Moore (), Tony Robles ()
 Sebastian Staab (), Miko Balasz (), Max Eberle (), Dennis Hatch ()
 Eddy Hodan (), Jonathan Smith (), Matt Tetrault (), Shaun Wilkie ()

Finalrunde

Preisgelder

Weblinks 
 Homepage von Dragon Promotions
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2007 bei azbilliards.com

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in New Jersey
Sport (New Brunswick, New Jersey)
Billardturnier in den Vereinigten Staaten